Камышли́нский район () — административно-территориальная единица в Самарской области России. В границах района образован одноимённый муниципальный район.

Административный центр — село Камышла.

География 
Район расположен на северо-востоке Самарской области. Площадь территории — 823 км². Основные реки — Сок и его притоки. На северо-западе район граничит с Клявлинским, на юге с Похвистневским, на западе с Исаклинским районами Самарской области, на востоке с Оренбургской областью. Это один из наименьших районов Самарской области.

История 
Центром района является село Камышла, история которого началась в 18 веке. Считается, что Камышлу основали в 1740 году татарские переселенцы из Бугульмы. Название райцентру дала "камышовая река"- так переводится с татарского языка название реки протекающей через село.

9 октября 1929 года постановлением ВЦИК в местах компактного расселения татар был создан Байтугановский национальный (татарский) район, куда вошли деревни, расположенные на северо-востоке области, в верховьях р. Сок и его притоков. С 1939 года район стал называться Камышлинским по названию районного центра с. Камышла. 1 февраля 1963 года район был поглощён Похвистневским районом, затем Клявлинским районом. 4 марта 1991 года Камышлинский район был воссоздан.

Население 

 Национальный состав 
Национальный состав по переписи 2010 года:
 Татары — 9 160 чел. (80,9 %)
 Русские — 1 205 чел. (10,6 %)
 Чуваши — 480 чел. (4,2 %)
 Мордва — 141 чел. (1,2 %)

По переписи 1989 года из 12,5 тыс. жителей района около 11 тыс. — татары. В районе насчитывается 22 населённых пункта, из них 13 татарских.

Административно-муниципальное устройство 
В Камышлинском районе 22 населённых пункта в составе шести сельских поселений:

Населённые пункты

Экономика 
В состав Камышлинского района входят 10 колхозов, ассоциация крестьянских хозяйств, 26 крестьянских фермерских хозяйств.

Промышленность района представляют Камышлинский Промкомбинат и Камышлинский Молокозавод. Транспортную отрасль района представляют АООТ «Автотранспортное предприятие» и АООТ «Камышлаагропромтранс». Имеется банк. Работает районная больница.

Территория Камышлинского района богата месторождениями полезных ископаемых осадочного происхождения, являющихся сырьем для производства строительных материалов - разведаны месторождения бутового камня, галечника, красной глины для производства керамического кирпича, голубой и зеленой глины, горного песка; добывается горная масса для выработки алебастра, гипса, извести, щебня. Также выявлены Бузбашское и Байтуганское месторождения, объёмом 2 млн кубометров, и Ерилкинское - около 15 млн кубометров битумсодержащих песчаников.В недрах  района  выявлено 10 месторождений нефти.Кроме нефти, к разряду энергетического сырья, имеющегося в недрах  территории, относится торф. Его запасы разведаны в 1941 году на территории с. Старое Ермаково. Месторождение не разрабатывается.

Культура 
В Камышлинском районе организованы и действуют татарский народный театр, фольклорный ансамбль «Ак каен» (). Работает телеканал местного телевидения «Нур» и выходит районная газета «Камышлы хәбәрләре» (), директор телеканала и редактор газеты — Бадретдинов Рустам Талгатович.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Самарской области
 Гербы районов Самарской области

Ссылки 
 Сайт Администрации муниципального района Камышлинский
 Герб муниципального района Камышлинский
 Сайт Правительства Самарской области